Португалия на конкурсе песни Евровидение выступает с 1964 года. Португалия является одной из стран-антирекордсменок Евровидения: она дольше всех продолжала свою полосу неудач. До ожидаемой более полувека победы 2017 года лучшим её результатом в финале являлось 6 место в 1996 году, а в полуфинале — 2 место в 2008 году. Четыре раза она занимала последнее место на Евровидении (в 1964, 1974, 1997 и 2018), и из этих четырёх неудач две являются абсолютными — в 1964 и 1997 годах Португалии вообще не присуждали очков.

В 2014 году Португалия вновь вернулась на конкурс, однако пропустила конкурс 2016 года. Страна вернулась на конкурс в 2017 году и Салвадор Собрал принёс Португалии долгожданную победу, выступив с балладой на португальском языке «Amar pelos dois» («Любить за двоих»). В 2018 году Клаудия Пашкоал заняла последнее 26 место в финале с 39 баллами.

За 41 раз участия в финале Португалия получила 2053 балла, а в полуфинале — 971 балл.

Участники 
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвертое место
  Пятое место
  Последнее место 
  Автоматический проход в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшееся участие

Как принимающая сторона

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения